Willa kann stehen für:

 Willa (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Willa, Kurzgeschichte von Stephen King, siehe Sunset (Sammelband)
 Willa (Kurzfilm), Kurzfilm nach einer Geschichte von Stephen King

Siehe auch:

 Vila
 Villa
 Wila